Paes oder Päs ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Paes Lopes (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Eduardo Paes (* 1969), brasilianischer Politiker
 Fernando Paes (1907–1972), portugiesischer Reiter
 Heinrich Päs (* 1971), deutscher theoretischer Physiker
 Jennifer Paes (* ?), indische Basketballspielerin
 Juliana Paes (* 1979), brasilianische Schauspielerin 
 Leander Paes (* 1973), indischer Tennisspieler
 Lutimar Paes (* 1988), brasilianischer Leichtathlet
 Maarten Paes (* 1998), niederländischer Fußballtorwart
 Papaléo Paes (1952–2020), brasilianischer Arzt und Politiker
 Vece Paes, indischer Hockeyspieler